Plusieurs membres de la famille de La Rochefoucauld furent créés cardinaux :
 1607 : François de La Rochefoucauld-Randan (1558-1645), évêque de Senlis, grand aumônier de France.
 1747 : Frédéric Jérôme de La Rochefoucauld de Roye (1701-1757), archevêque de Bourges, grand aumônier de France.
 1778 : Dominique de La Rochefoucauld (1712-1800), archevêque de Rouen.

Maison de La Rochefoucauld
La Rochefoucauld